Karl Auer (Neunkirchen, 12 de enero de 1943) es un expiloto de motociclismo austríaco, que disputó el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1969 hasta 1977. Su mejor temporada fue la de 1975, cuando acabó en decimosegunda posición de la cilindrada de 500cc.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias

Pilotos de motociclismo de Austria
Pilotos de Yamaha
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.